Cendrine Browne (ur. 8 września 1993 w Barrie) – kanadyjska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Fondeurs Laurentides.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 17 grudnia 2011 roku, podczas zawodów rangi FIS Race w amerykańskiej miejscowości Craftsbury, gdzie uplasowała się na 20. pozycji na dystansie 3 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 8 grudnia 2012 roku w Québecu, w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 59. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas ostatniego etapu Finału Pucharu Świata w sezonie 2017/2018 w Falun, gdzie uplasowała się na 27. pozycji w biegu na 10 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Cendrine Browne na stronie FIS 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1993